Nella finale del torneo si sono affrontati due giocatori di New York entrambi provenienti dal Queens: il ventenne John McEnroe ha vinto il titolo battendo Vitas Gerulaitis per 7-5 6-3 6-3. Il cammimo di McEnroe è stato agevolato da una serie di circostanze favorevoli: Eddie Dibbs nei quarti di finale si è ritirato dopo soli 3 game, John Lloyd non è sceso in campo nel terzo turno e il detentore del titolo Jimmy Connors aveva problemi di mal di schiena. McEnroe ha con questa vittoria ha intascato un assegno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1979